Gli antiarchi (Antiarchi) sono un ordine di pesci placodermi, vissuti principalmente nel Devoniano. Furono l'ordine di placodermi di maggior successo dopo quello degli artrodiri.

Descrizione 

La porzione frontale del corpo degli antiarchi era pesantemente corazzato, fino al punto di assomigliare a una scatola dotata di occhi. La parte posteriore poteva essere dotata di scaglie o nuda e sporgeva dalla “scatola”; nelle forme più evolute, questa parte era quasi serpentiforme. Il paio di pinne pettorali era modificato in un paio di appendici corazzate, simili alle zampe degli artropodi. Negli antiarchi primitivi (come Yunnanolepis) le “zampe” erano corte e spesse, ma quelli più evoluti (come Bothriolepis) possedevano strutture allungate e dotate di un'articolazione simile a quella del gomito. La funzione di queste zampe non è ancora perfettamente compresa; molti studiosi ipotizzano che aiutassero l'animale a sollevarsi dal substrato, così come gli permettessero di seppellirsi sotto la sabbia in caso di necessità.

Significato del nome 

Il nome fu coniato da Edward Drinker Cope, che studiò i primi fossili. Il paleontologo ritenne che i resti rappresentassero dei tunicati corazzati imparentati con Chelysoma; Cope, quindi, erroneamente pensò che l'orbita fosse la bocca dell'animale, e che l'apertura per il sifone anale fosse sull'altro lato del corpo: da qui il nome antiarchi, che in greco significa “ano opposto”.

Classificazione
Di seguito è mostrato un cladogramma tratto dal lavoro di Jia e colleghi (2010):

Bibliografia 

 Long, John A. The Rise of Fishes: 500 Million Years of Evolution Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996. ISBN 0-8018-5438-5
 Jia, L. T.; Zhu, M.; Zhao, W. J. (2010). "A new antiarch fish from the Upper Devonian Zhongning Formation of Ningxia, China". Palaeoworld. 19 (1–2): 136. doi:10.1016/j.palwor.2010.02.002.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Placodermi
Taxa classificati da Edward Drinker Cope